Цакни — греческая фамилия.

Известные носители 
 Цакни, Анна Николаевна (1879—1963) — первая жена Ивана Бунина.
 Цакни, Михаил Аргирьевич (1818—1886) — российский генерал-лейтенант, наказной атаман Кубанского казачьего войска.
 Цакни, Николай Петрович (1851—1904) — деятель революционного движения, одесский издатель, отец Анны Цакни.